Bridge  (en español: puente), es un anglicismo que hace referencia a varios artículos:
 Adobe Bridge, programa informático organizador de Adobe Systems.
 En telemática, bridge o puente de red es un dispositivo de interconexión de redes.
Bridge, estudio de animación japonés
 Bridge (juego) de cartas